Кејт Ноел Холмс (; Толидо, Охајо, 18. децембар 1978) америчка је глумица, редитељка и продуценткиња.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 1990-е
|- 
| 1997. || Ледена олуја || -{The Ice Storm}- || Либетс Кејси || 
|- 
| 1998. || Недолично понашање || -{Disturbing Behavior}- || Рејчел Вагнер || 
|- 
| 1998—2003. || Досонов свет || -{Dawson's Creek}- || Џои Потер || ТВ серија, главна улога
|- 
| rowspan=3| 1999. || Живот без граница  (познат и као Крени) || -{Go}- || Клер Монтгомери || 
|- 
| Мапетовци у свемиру || -{Muppets from Space}- || Џои Потер (непотписана) || 
|- 
| Лекција за госпођу Тингл  (познат и као Допунски час) || -{Teaching Mrs. Tingle}- || Ли Ен Вотсон || 
|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|- 
| rowspan=2| 2000. || Златни момци  (познат и као Чудесни момци) || -{Wonder Boys}- || Хана Грин || 
|- 
| Дар || -{The Gift}- || Џесика Кинг || 
|- 
| rowspan=2| 2002. || Напуштена || -{Abandon}- || Кејти Берк || 
|- 
| Телефонска говорница || -{Phone Booth}- || Памела Макфаден || 
|- 
| rowspan=2| 2003. || Распевани детектив || -{The Singing Detective}- || сестра Милс || 
|- 
| Ејприл у деловима  (познат и као Празници са Ејприл) || -{Pieces of April}- || Ејприл Бернс || 
|- 
| 2004. || Председникова ћерка || -{First Daughter}- || Саманта Макензи || 
|- 
| rowspan=2| 2005. || Бетмен почиње || -{Batman Begins}- || Рејчел Доз || 
|- 
| Хвала што пушите || -{Thank You for Smoking}- || Хедер Холовеј || 
|- 
| 2005—2013. || Како сам упознао вашу мајку || -{How I Met Your Mother}- || Наоми || ТВ серија, 3 еп.
|- 
| rowspan=2| 2008. || Луда лова || -{Mad Money}- || Џеки Труман || 
|- 
| Илај Стоун || -{Eli Stone}- || Грејс Фулер || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|- 
| rowspan=3| 2010. || Романтичари || -{The Romantics}- || Лора Роузен || 
|- 
| Ескорт за богате даме || -{The Extra Man}- || Мери Пауел || 
|- 
| Не плаши се мрака || -{Don't Be Afraid of the Dark}- || Ким || 
|- 
| rowspan=3| 2011. || Ничији син || -{The Son of No One}- || Кери Вајт || 
|- 
| Кенедијеви || -{The Kennedys}- || Џеки Кенеди || мини-серија, главна улога
|- 
| Џек и Џил || -{Jack and Jill}- || Ерин || 
|-
| 2013. || — || -{Underdogs}- || старија Лора (глас) || 
|-
| rowspan=4| 2014. || Дани и ноћи || -{Days and Nights}- || Алекс || 
|-
| Госпођица Медоуз || -{Miss Meadows}- || госпођица Медоуз || 
|-
| Давалац || -{The Giver}- || мајка || 
|-
| — || -{Dangerous Liaisons}- || Ен Вокер || 
|-
| rowspan=3| 2015. || Дама у злату || -{Woman in Gold}- || Пам Шенберг || 
|-
| — || -{Touched with Fire}- || Карла || 
|-
| Реј Донован || -{Ray Donovan}- || Пејџ Фини || ТВ серија, 11 еп.
|-
| 2016. || — || -{All We Had}- || Рита Кармајкл || 
|- 
| rowspan=4| 2017. || Кенедијеви након Камелота || -{The Kennedys: After Camelot}- || Џеки Кенеди || мини-серија, главна улога
|-
| Догађај монументалних размера || -{A Happening of Monumental Proportions}- || болничарка || 
|-
| Драги диктаторе || -{Dear Dictator}- || Дарлин Милс || 
|-
| Логан Лаки || -{Logan Lucky}- || Боби Џо Чапман || 
|-
| rowspan=3| 2018. || Роботско пиле || -{No Apologize}- || Бел / Ди Ди (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Оушнових 8 || -{Ocean's 8}- || Кејти Холмс || камео
|-
| — || -{No Apologize}- || Хејзел Отис || 
|-
| 2019. || — || -{Coda}- || Хелен Морисон || 
|- bgcolor=Lavender align=center
| colspan=5 | 2020-е
|-
| rowspan=2| 2020. || Брамс: Дечак II || -{Brahms: The Boy II}- || Лајза || 
|-
| — || -{The Secret: Dare to Dream}- || Миранда Велс || 
|-
| 2022. || — || -{Alone Together}- || Џун || 
|-
|}

Спотови 
 -{Eve 6}- — -{Tongue Tied}- (1999)
 Боб Дилан — -{Things Have Changed}- (2000)

Редитељски рад

Продуцентски рад

Награде и номинације 
 МТВ филмске награде

 Награде Сателит

 Награде Сатурн

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Америчке глумице
Амерички редитељи
Амерички продуценти